Feenbarsch ist:
 die Familie der Feenbarsche
 ein Trivialname der Fischart Neolamprologus brichardi